Satz von Kakutani steht für folgende mathematischen Lehrsätze:

 Satz von Kakutani-Yamabe-Yujobô, algebraische Topologie
 Fixpunktsatz von Kakutani, Funktionalanalysis
 Darstellungssatz von Riesz-Markow-Kakutani, Maßtheorie/Funktionalanalysis, siehe Darstellungssatz von Riesz-Markow
 Satz von Kakutani zu gleichmäßig konvexen Banachräumen, Funktionalanalysis, siehe Gleichmäßig konvexer Raum #Satz von Milman
 Lemma von Kakutani, Konvexgeometrie/Funktionalanalysis
 Lemma von Kakutani-Rochlin, Ergodentheorie, siehe Lemma von Rochlin